Унимак:

 Унимак — остров, самый восточный из Алеутских островов
 Унимак — пролив в Беринговом море.